

Patronyme 

 Alexandre Basset (1796-1870), écrivain et dramaturge français ;
 Alfred Barnard Basset (1854-1930), mathématicien anglais ;
 André Basset (1895-1956), linguiste français ;
 Bénigne Basset (1628 ou vers 1639-1699), notaire et arpenteur français ;
 Brian Basset (1957-), auteur de bande dessinée américain ;
 François Basset (1899-1943), homme d'église français ;
 François Basset : réalisateur français
 Gaby Basset (1902-2001), actrice française ;
 Gérard Basset (1957-2019), sommelier français ;
 Isia Basset (1993-), orienteuse française ;
 Jean-Marie Basset (1943-), chimiste français ;
 Raymond Basset (1883-19?), sportif français ;
  ;
 Stéphane Basset (1972-), journaliste et producteur français.

Toponyme 
 Bas-en-Basset, commune française, située dans le département de la Haute-Loire
 Place de l'Abbé-Basset, place de Paris

Races de chiens 

 Basset, un groupe de races de chiens
 Basset artésien normand
 Basset des Alpes
 Basset bleu de Gascogne
 Basset fauve de Bretagne
 Basset hound
 Basset suédois
 Basset de Westphalie

Autres 
 Grand basset griffon vendéen
 Petit basset griffon vendéen
 Teckel, une race de basset d'Allemagne

Voir aussi 

 Cor de basset, un instrument à vent